Il doppio maschile  del Lipton Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1994.

Richard Krajicek e Jan Siemerink erano i detentori del titolo, ma Krajicek quest'anno non ha partecipato.  Siemerink ha fatto coppia con Daniel Vacek perdendo in semifinale.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale Mark Knowles e Jared Palmer 7–6, 7–6.

Teste di serie

  Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
  Byron Black /  Jonathan Stark (semifinali)
  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
  Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (terzo turno)
  Tom Nijssen /  Cyril Suk (secondo turno)
  Ken Flach /  Rick Leach (terzo turno)
  Luke Jensen /  Murphy Jensen (secondo turno)
  Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)

 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (terzo turno)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (quarti di finale)
 Gary Muller /  Danie Visser (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Jared Palmer (finale)
 Mike Bauer /  Scott Davis (quarti di finale)
 Brad Pearce /  Dave Randall (secondo turno)
 Jan Siemerink /  Daniel Vacek (semifinali)
 Shelby Cannon /  Byron Talbot (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

 

Lipton Championships 1994